Mistrzostwa Afryki w zapasach w 1992 roku rozegrano w dniu 15 kwietnia w Safi w Maroku.

Tabela medalowa

Wyniki mężczyźni

styl wolny

styl klasyczny

Bibliografia 
 Dane na Foeldeak.com

Mistrzostwa Afryki w zapasach
1992 w zapasach
1992 w Maroku
Zapasy w Maroku